Rosser est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frederick Rosser (1983-), catcheur américain ;
 John Barkley Rosser (1907-1989), logicien américain ;
 Richard Rosser (1944-), dirigeant syndical et homme politique britannique ;
 Thomas Lafayette Rosser (1836-1910), officier américain de l'armée confédérée durant la guerre de Sécession ;
 Yvette Rosser (1952-) écrivaine et chercheuse américaine.

Toponyme 

 Rosser, village du comté de Kaufman dans l’État du Texas, aux États-Unis.

Mathématiques 
 Astuce de Rosser, théorème de logique mathématique ;
 Propriété de Church-Rosser, propriété des systèmes de réécriture en logique mathématique.

Patronyme anglais
Patronyme américain